Heinz Bigler (muzikant)
Heinz Bigler (1925), Zwitsers voetballer
Heinz Bigler (1949), Zwitsers voetballer en trainer